El nombre Andrónico Luksić puede referirse a:

Andrónico Luksić Abaroa, empresario chileno fundador del Grupo Luksić.
Andrónico Luksić Craig, hijo de Luksić Abaroa y actual director del Grupo Luksić.
Grupo Luksić, grupo de empresas de la familia Luksić.